Ел Кокалито има више значења:

 Ел Кокалито (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Кокалито (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Кокалито (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику